Бонини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бонини, Массимо (род.1959) — итальянский и сан-маринский футболист.
 Бонини, Северо (1582—1663) — итальянский композитор.